La Creu del camí de Menàrguens és una creu de terme del municipi de Balaguer (Noguera) inclosa en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Descripció 

Creu de pedra de base poligonal. El fust és tot llis, no massa alt, al final hi ha una mena de capitell damunt el qual hi ha la creu.

Tota la decoració d'aquesta creu és de caràcter vegetal. Al primer tram que trobem decoració hi ha un conjunt de flors, totes elles rematades amb cornises estretes; la part superior també està molt decorada, la imatge de Crist està substituïda per aquesta mena de flors que representa el cos de Crist, les dues cares de la creu presenten la mateixa decoració.

Història 
Aquesta creu de terme es pot veure en un costat de la carretera de Balaguer a Alfarràs, concretament on hi ha el desviament cap a Menàrguens.

No se sap la data de construcció, encara que se suposa que va ser entre els segles XVII i . La seva finalitat era la de delimitar on s'acabava la ciutat.

Referències 

Patrimoni monumental de Balaguer
Trencada (Balaguer